Hotel DoubleTree by Hilton w Łodzi
 Hotel DoubleTree by Hilton w Warszawie

Zobacz też 
 Hilton Worldwide
 Hilton